Nagy Éva (?–2021) táncdalénekes
Nagy Éva díszlettervező
Nagy Éva (1937) ejtőernyős
Nagy Éva (1951) virológus, az MTA külső tagja
Nagy Éva (1953) újságíró
Nagy Éva színésznő, a Békéscsabai Jókai Színház tagja
Nagy Éva úszó